Ellendale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ellendale (ort i Australien), Tasmanien, Central Highlands,

USA 

 Ellendale (ort i USA, Delaware), Sussex County, 
 Ellendale (ort i USA, Minnesota), Steele County, 
 Ellendale, North Dakota, countyhuvudort, Dickey County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar